Населені пункти в Чехії:

 Братчиці (Брно-околиця)
 Братчиці (Кутна Гора)